Тиви́са (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-д'Эбре. Занимает площадь 209,4 км². Население — 1812 человек (на 2010 год).

В 115 метрах от реки Эбро находятся руины древнего поселения иберов Кастельет де Баньолес, крупнейшего в Каталонии.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Таррагоны